rzep – owoc łopianu pokryty haczykami, które wczepiają się w futro zwierząt, roznoszących w ten sposób jego nasiona,
 rzep – potoczne określenie materiału o nazwie handlowej Velcro, wynalazek mający postać taśmy pokrytej małymi haczykami, które wczepiają się w drugą pokrytą tkaniną taśmę tworząc razem połączenie łatwe do rozpinania i zapinania, wykorzystywane w produkcji odzieży, sprzętu sportowego i innych przedmiotach powszechnego użytku.